Pole Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Pole Island (Aleuten), zu den Aleuten gehörend
 Pole Island (Cumberland County, Maine)
 Pole Island (Knox County, Maine)
 Pole Island (Nebraska)
 Pole Island (Pennsylvania)